«Чжэцзян Лайонс» (, ) — китайский баскетбольный клуб, выступающий в Северном дивизионе Китайской баскетбольной ассоциации (КБА). Представляет город Ханчжоу, провинция Чжэцзян, КНР. Из-за спонсорских причин также называется «Чжэцзянь Гуаньша»

История 
Клуб был создан в 2005 году и является одним из самых молодых команд Китайской баскетбольной ассоциации. В сезоне 2005/06 годов победил в Национальной баскетбольной лиге Китая и со следующего сезона получил возможность выступать в высшем дивизионе китайского чемпионата по баскетболу. Четыре раза принимала участие в серии плей-офф, доходила до стадии четвертьфиналов. Активно ведется подготовка кадров, также клуб приглашает легионеров, имеющих опыт выступлений в НБА.

Текущий состав

Известные игроки 
  Цзинь Липэн  2 сезона: '08-'10
  Юй Цзюнькай  2 сезона: '07-'09
  Джаварис Криттентон  1 сезон: '10
  Найджел Диксон  1 сезон: '09
  Джелани Маккой  1 сезон: '09-'10
  Родни Уайт  3 сезона: '07-'10
  Уилсон Чэндлер  1 сезон: '11-'12
  Рафер Элстон  1 сезон: '11-'12
 / Питер Джон Рамос  2 сезона: '09-'10, '11-'12

Ссылки 
 «Чжэцзян Лайонс» на Байдупедии
 Официальный сайт клуба

См. также 
 Китайская баскетбольная ассоциация

Примечания 

Китайская баскетбольная ассоциация
Баскетбольные клубы Китая
Баскетбольные клубы по алфавиту